Romanelli est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme

Famille de sculpteurs 
 Famille Romanelli, sculpteurs italiens :
 Pasquale Romanelli (1812-1887), sculpteur florentin ;
 Raffaello Romanelli (1856-1928), fils du précédent ;
 Carlo Romanelli (1872-1947), fils du précédent ;
 Romano Romanelli (1882-1968), frère du précédent.

Autres personnalités 
 Carla Romanelli (1949-), actrice italienne ;
 Giovanni Francesco Romanelli (1610-1662), peintre italien ;
  (1876-1973), militaire italien ;
 Luigi Romanelli (1751-1839), librettiste italien ;
 Marion Romanelli (1996-), footballeuse française ;
 Pietro Romanelli (1889-1982), archéologue et historien italien de la Rome antique ;
 Roland Romanelli (1946-), accordéoniste français ;
 Urbino Romanelli (ca. 1645-1682), peintre italien, fils de Giovanni Francesco.

Architecture 
 Villa Romanelli, monument de style art nouveau italien, située au Lido de Venise en Italie.

Patronyme italien